Jaworze ist der Name folgender Orte in Polen:

 Jaworze (Powiat Bielski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Bielski, Woiwodschaft Schlesien
 Jaworze (Jaworze), Dorf im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern
 Jaworze (Ryńsk), Dorf im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern